Национальный чемпионат I 1984/1985 () — 83-й сезон чемпионата Венгрии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Чемпионат Венгрии на rsssf.com

1984/1985
Венгрия
Венгрия
Спорт в Венгрии в 1984 году
Спорт в Венгрии в 1985 году